Neoliochthonius är ett släkte av kvalster. Neoliochthonius ingår i familjen Brachychthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Neoliochthonius